Тахини:
 Тахини — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени;
 Тахини — населённый пункт на юге территории Юкон в Канаде;
 Тахини — река в Канаде;
 Тахини — озеро на юге территории Юкон в Канаде.

См. также 
 Тахини-Хот-Спрингс
 Тахини-Хот-Спрингс (трасса)